I have a dream (« J'ai un rêve ») est le nom du discours le plus célèbre de Martin Luther King  prononcé le  devant le Lincoln Memorial, à Washington, D.C., durant la Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté.
 I Have a Dream est un single du groupe ABBA en 1979.
 I Have a Dream est une pièce de théâtre de Josh Greenfeld.
 I Have a Dream est une radio créée par Jules-Édouard Moustic.